Ökenräv kan syfta på:
 Ökenräv – en liten nattaktiv räv, se fennek
 Ökenräven – populärt namn för en tysk militär, se Erwin Rommel